Альфа Этники 1981/1982 годов () — 46-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1981/1982
Греция
Греция
1981 год в Греции
Спорт в Греции в 1982 году